Mathieu Olivier (né le  à Biloxi, dans le Mississipi aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel avec les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Commandeurs de Lévis || QMAAA ||42 ||9 ||5 ||14 ||12 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2013-2014 || Wildcats de Moncton || LHJMQ ||53 ||6 ||8 ||14 ||43 ||6 ||0 ||1 ||1 ||7
|-
| rowspan=2 | 2014-2015 || Wildcats de Moncton || rowspan=2 | LHJMQ ||33 ||3 ||4 ||7 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Cataractes de Shawinigan || 30 || 3 || 3 || 6 || 36 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2015-2016 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||59 ||11 ||19 ||30 ||80 ||21 ||3 ||4 ||7 ||13
|-
|2016-2017 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||58 ||9 ||15 ||24 ||102 ||6 ||2 ||0 ||2 ||8
|-
|2017-2018 || Phoenix de Sherbrooke || LHJMQ ||67 ||27 ||22 ||49 ||90 ||10 ||2 ||4 ||6 ||14
|-
|2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 54 || 4 || 8 || 12 || 91 || 5 || 1 || 0 || 1 || 16
|-
| 2019-2020 || Admirals de Milwaukee || LAH || 56 ||10 ||9 ||19 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH ||8 || 0 || 1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 30 || 3 || 2 || 5 || 70 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Admirals de Milwaukee || LAH || 46 || 5 || 6 || 11 || 76 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 10 || 0 || 1 || 1 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 12

| 48 || 3 || 4 || 7 || 88 || 5 || 0 || 0 || 0 || 14

Références 

Naissance en février 1997
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur du Phœnix de Sherbrooke
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Attaquant de hockey sur glace